USS Stewart — кораблі ВМС США, названі на честь адмірала Чарльза Стюарта ().

 USS Stewart (DD-13) — есмінець ВМС США типу «Бейнбрідж». На службі протягом 1902-1919 років, після чого зданий на злам.
 USS Stewart (DD-224) — есмінець ВМС США типу «Клемсон». На службі протягом 1920-1942 років. У 1942 році затоплений, але потім піднятий японцями і ніс службу у складі Імператорського флоту Японії. У 1945 році захоплений американцями, ніс службу до 1946 року. У 1946 році потоплений як мішень.
 USS Stewart (DE-238) — есмінець ВМС США типу «Едсолл». На службі протягом 1942-1972 років. З 1974 року - корабель-музей.

 

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни